

Astronomia 
 18111 Pinet – asteroide della fascia principal

Geografia 
 Francia
 Pinet – comune dell'Hérault
 Eyzin-Pinet – comune dell'Isère
 Lacapelle-Pinet – comune del Tarn
 Spagna
 Pinet – comune della provincia di Valencia